Кангаба () — город на юго-западе Мали, в области Куликоро.

Географическое положение 
Расположен в юго-западной части области, примерно в 50 км от границы с Гвинеей, на высоте 332 м над уровнем моря.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 23 429 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Достопримечательности 
В центре города располагается круглое кирпичное здание с конической крышей, известное как Камаблон. Сегодня оно рассматривается как часть Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Примечания 

Города Мали